Leitenbauer steht für:

 Franz Leitenbauer  (1925–2016), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Leitenbauer (Gemeinde Gschwandt), Ortsteil von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich